Sellebjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sellebjerg (Birkende Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Birkende Sogn, Kerteminde Kommune
 Sellebjerg (Vissenbjerg Sogn) – en bebyggelse i Vissenbjerg Sogn, Assens Kommune